Johannes Thiele (zoöloog), een Duitse zoöloog gespecialiseerd in de malacologie
 Johannes Thiele (scheikundige), een Duitse scheikundige